Gschwendtner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Gschwendtner (* 1984), deutscher Koch
 Georg Gschwendtner (1904–1991), deutscher Kirchenmaler und Restaurator
 Gerlinde Gschwendtner (* 1940), österreichische Künstlerin
 Gert Gschwendtner (* 1949), deutscher Aktionskünstler, Bildhauer und Maler
 Hermann Gschwendtner (* 1928), deutscher Komponist und Hochschullehrer für Perkussion und elementare Musikerziehung
 Lena Gschwendtner (* 1992), deutsche Volleyballspielerin
 Leopold Gschwendtner (1899–1982), österreichischer Entomologe
 Sepp Gschwendtner (* 1944), deutscher Gleitschirmpilot
 Stefan Gschwendtner (* 1973), deutscher Koch
 Susanne Gschwendtner (* 1981), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Gschwendner